Felix Klaus, né le  à Osnabrück, est un footballeur allemand qui évolue au poste de milieu de terrain au Fortuna Düsseldorf.

Biographie

Palmarès

En club 
  Greuther Fürth
 Vainqueur de la 2. Bundesliga en 2012.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du SpVgg Greuther Fürth
Joueur du SC Fribourg
Joueur du Hanovre 96
Joueur du VfL Wolfsburg
Joueur du Fortuna Düsseldorf
Naissance en septembre 1992
Naissance à Osnabrück